Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-71 (1915)
 UB-71
 UC-71

Вторая мировая война 
 U-71 (1940)